Zona Universitària – stacja metra w Barcelonie
 Zona Universitària – Trambaix, stacja szybkiego tramwaju w Barcelonie